Ciorbă steht für:

 Ciorbă de burtă, rumänische Kuttelsuppe
 Ciorbă de perișoare, rumänische Suppe mit Fleischklößchen und Gemüseeinlage

Ciorbă ist der Familienname folgender Personen:

 Corina Monica Ciorbă (* 1980), bekannt als Corina, rumänische Sängerin
 Iulian Ciorbă (* 1888), rumänischer Politiker
 Mariana Ciorbă (* 1976), rumänische Fußballspielerin
 Sandu Ciorbă (* 1968), rumänischer Sänger

Siehe auch:
 Chorba